Thread (en inglés "hilo") puede hacer referencia a a:

un thread o hilo de conversación: un conjunto de mensajes en un foro o grupo de noticias de Internet;
un thread o hilo de ejecución: un conjunto de tareas que pueden ser ejecutadas por un sistema operativo;
Threads: un telefilm británico de 1984 sobre las consecuencias de una hipotética guerra nuclear.